L'édition 2005 du tournoi de Chine s'est déroulée du 12 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Rafael Nadal remporte le tournoi en simple en battant Guillermo Coria en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Justin Gimelstob et Nathan Healey s'imposent en finale face à Dmitri Toursounov et Mikhail Youzhny. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2005)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Compétition de tennis à Pékin
Chine
Sport en Chine en 2005
Tennis en septembre 2005